Bílý může znamenat:

vodní toky
 Bílý Drin – řeka v Kosovu, Srbsku a Albánii
 Bílý Halštrov (Weisse Elster) – řeka v České republice (okres Cheb) a v Německu
 Bílý Ijus – řeka v Chakasii v Rusku
 Bílý Nil – zdrojnice Nilu v Africe
 Bílý potok – více toků, rozcestník

místní název
 Bílý Beránek – více míst, rozcestník
 Bílý dům – sídlo a pracoviště prezidenta USA ve Washingtonu DC
 Bílý dům (rozcestník) – více významů
 Bílý Kámen – obec v okrese Jihlava
 Bílý kopec (Svitavská pahorkatina)
 Bílý Kostel nad Nisou – obec a vesnice v okrese Liberec
 Bílý Kostelec – vesnice, část města Úštěk v okrese Litoměřice
 Bílý Kříž – osada a rekreační oblast v Beskydech
 Bílý kříž – přírodní rezervace poblíž obce Stálky v okrese Znojmo
 Bílý Kůň – vesnice, část obce Střemošice v okrese Chrudim
 Bílý most – více významů
 Bílý mys – nejsevernější bod Afriky na pevnině
 Bílý potok – více obcí, rozcestník
 Bílý Potok – obec v Libereckém kraji
 Bílý Potok (Javorník) – vesnice, část města Javorník
 Bílý Potok pod Smrkem (železniční zastávka) – železniční zastávka v obci Bílý Potok
 Bílý Újezd – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Bílý Újezd (Velemín) – vesnice, část obce Velemín v okrese Litoměřice
 Bílý zámek – skalní útvar a zaniklá tvrz v Orlických horách

příjmení osob
 viz Bílý (příjmení)

jiné
 Bílý čaj – nejjemnější druh čaje
 Bílý kruh bezpečí – české občanské sdružení 
 Bílý kůň – osoba, nastrčená k páchání trestné činnosti
 Bílý kuřák (White Smoker) – hlubokomořské vřídlo
 Bílý lotos – buddhistické sekty v Číně
 Bílý nacionalismus (White Nationalism) – ultrapravicová politická ideologie
 Bílý slon – majetek, kterého se nelze vzdát, i když náklady na něj převyšují užitek
 Bílý soul – hudební styl bílých umělců
 Bílý šum – náhodný signál s rovnoměrně rozloženou spektrální hustotou
 Bílý tesák – román amerického spisovatele Jacka Londona
 Bílý trikot – pro nejlepšího mladého jezdce v celkovém pořadí Tour de France
 Bílý trpaslík – pozůstatek zhroucené hvězdy o průměrné nebo podprůměrné hmotnosti
 Bílý útěk (white flight) – demografický trend, kdy běloši opouštějí středy měst 
 Bílý znak – v informatice prázdné místo, mezera

podobné jméno
 Bílá